Andrzej Andrzejewski (ur. 1961, zm. 2008) – polski generał brygady, pilot
 Andrzej Andrzejewski (ur. 1976) – polski aktor